Le mot flottant peut désigner plusieurs choses :
 en informatique, un nombre flottant
 en finance, le flottant désigne la partie des actions effectivement susceptible d’être échangée en bourse
 Dans la marine, le flottant est un moyen de transmission visuel constitué d'une pièce de tissus unie ou de différentes couleurs, autrefois en étamine et actuellement en tissus synthétique (nylon). Il est hissé à une drisse pour échanger des messages entre bâtiments. Il peut avoir la forme d'un pavillon, d'une flamme, d'un triangle ou d'un guidon qui flotte au vent. Seul ou à plusieurs, le flottant constitue un message; le signal flottant. En anglais, flottant se traduit par pennant.